Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Heineken Trophy) van 2001 vond plaats van 18 tot en met 23 juni 2001 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het was de zesde editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2001. Er werd gespeeld op gras­banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Martina Hingis was haar titel niet komen verdedigen.

Het tweede reekshoofd, Justine Henin uit België, won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar als eerste geplaatste landgenote Kim Clijsters in drie sets. Henin wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Rosmalen op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de derde van 2001. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Miriam Oremans, die via een wildcard voor het toernooi was uitge­nodigd, bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Erika deLone en Nicole Pratt had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Pratt en landgenote Rachel McQuillan waren als vierde geplaatst – zij bereikten de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Rita Grande en Barbara Rittner, sneuvelde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Ruxandra Dragomir / Nadja Petrova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Kim Clijsters (België) en Miriam Oremans (Nederland) in drie sets, waarvan de eerste en de tweede set eindigden in een tiebreak. Het was hun enige gezamenlijke titel, de laatste dubbelspeltitel in de loopbaan van Dragomir, de eerste in die van Petrova.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Rosmalen 2001
Rosmalen